Ариано () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Ариано-Ирпино — город в Италии, расположен в регионе Кампания, подчинён административному центру Авеллино.
 Ариано-нель-Полезине — город в Италии, расположен в регионе Венето, подчинён административному центру Ровиго.

Прочее 
 Епархия Ариано-Ирпино-Лачедонии — епархия Римско-католической церкви в составе митрополии Беневенто, входящей в церковную область Кампании.